Dumbo poate desemna:

 Dumbo (carte), carte scrisă de Helen Aberson și Harold Perl
 Dumbo (film din 1941), film de animație Disney
 Dumbo (personaj), personaj de film de animație Disney
 DUMBO, Brooklyn, New York cel
 Dumbo (film din 2019), remake de film de animație Disney